Владислав Дамианович Фигельский (1889—1919) — участник борьбы за Советскую власть в Средней Азии, один из 14 туркестанских комиссаров.

Биография 
Родом поляк. Родился в 1889 г. в Плоцке в семье служащего. За участие в революционном движении в 1905 исключен из гимназии. В 1909 уехал в Париж, где окончил математический факультет Сорбоннского университета (1913); посещал публичные доклады, диспуты, на которых выступал В. И. Ленин. 1915 мобилизован в армию, вёл революционную пропаганду среди солдат, демобилизован по причине слабого зрения. С 1916 г. работал преподавателем математики в самаркандской гимназии. В 1917 г. участвовал в инициативной группе учителей интернационалистов, затем был избран комиссаром народного просвещения Самаркандского уезда. Вступил в РКП(б) в 1917 г.

С ноября (декабря) 1917 член Самаркандского совета, комиссар народного образования уезда.
28 ноября (11 декабря) 1917 избран членом Самаркандского совета рабочих, солдатских и мусульманских депутатов, а 25 июня 1918 — председателем Самаркандского совета.

В 1918 г. избирается председателем совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Самаркандской области. В этой должности он вел борьбу с бандитизмом и скоро выдвинулся в первые ряды революционных деятелей края. В октябре 1918 г. его избирают на краевой съезд Советов. В ноябре 1918 на сессии Туркестанского ЦИК 6-го созыва избран председателем СНК Туркестанской республики, с ноября 1918 член Верховной военной коллегии по обороне Туркестанской республики.

В январе 1919 г. в числе 14 туркестанских комиссаров был расстрелян в Ташкенте во время мятежа, руководимого бывшим комиссаром по военным делам К. Осиповым.

Литература 
 За Советский Туркестан, Таш., 1963;
 Вечная слава, М., 1967
 Зевелев А. И., В. Д. Фигельский, в сборнике: Революционеры, вожаки масс, Таш., 1967.
 Билик, В. Д. Фигельский, «Красная летопись Туркестана», 1923, No 1-2;
 В. Д. Фигельский, в кн.: Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг., 3 изд., М.-Л., 1925;
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 

Персоналии:Плоцк
Персоналии:Ташкент
Большевики
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году